La edición 37.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 26 de mayo y el 6 de junio de 1932 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 100 tenistas  mientras que el cuadro individual femenino comenzó con 52 tenistas.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso  el francés Henri Cochet  logrando el quinto y último título  que obtendría en Roland Garros  al imponerse en la final al italiano Giorgio De Stefani.

En la competición individual femenina la victoria fue para la estadounidense Helen Wills que lograba el segundo y último de los dos  títulos  que  obtendría en París  al imponerse a la francesa  Simonne Mathieu.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1932